Plusieurs salles de musées sont désignées sous le nom de Grande galerie :
 la Grande galerie du Louvre. C'est également le nom d'un magazine trimestriel édité par le musée ;
 la Grande Galerie, ancien nom de la galerie des Glaces au château de Versailles ;
 la Grande galerie (Louvre-Lens) du Louvre-Lens ;
 la grande galerie de l'Évolution du Muséum national d’histoire naturelle.
 la grande galerie de la pyramide de Kheops